Pongrácz – węgierski ród szlachecki wojskowy 
 Osoby o tym nazwisku
 Arthur von Pongrácz – austriacki wojskowy
 István Pongrácz – węgierski jezuita, święty 
 József Pongrácz – węgierski zapaśnik, olimpijczyk